Ca' Bianca ima više značenja:
 Ca' Bianca, Bergamo
 Ca' Bianca, Como
 Ca' Bianca, Cuneo
 Ca' Bianca, Ferrara
 Ca' Bianca, Modena
 Ca' Bianca, Novara
 Ca' Bianca, Reggio Emilia
 Ca' Bianca, Sondrio
 Ca' Bianca, Venezia